Het WTA-tennistoernooi van Parijs (officieel Open GDF Suez) van 2012 vond plaats van 6 tot en met 12 februari 2012 in de Franse hoofdstad Parijs. Het was de twintigste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-binnenbanen.

Toernooisamenvatting 
Enkelspel – Titelhoudster Petra Kvitová was haar titel niet komen verdedigen. De als eerste geplaatste Maria Sjarapova werd in de kwartfinale verslagen door de latere winnares. Het negende reekshoofd Angelique Kerber uit Duitsland won het toernooi. Ze versloeg in een 2u39min durende finale de als tweede geplaatste Italiaanse Marion Bartoli in drie sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was de eerste WTA-toernooizege in Kerbers carrière, en ze steeg hiermee naar de 22e plaats op de wereldranglijst. Tevens werd ze de eerste Duitse winnares van dit toernooi sinds Steffi Graf in 1995. De Belgische Yanina Wickmayer bereikte de halve finale.

Dubbelspel – Van de titelhoudsters Bethanie Mattek-Sands en Meghann Shaughnessy had alleen de eerste zich voor het toernooi ingeschreven, maar met een andere partner (Jarmila Gajdošová). Hoewel ze nummer drie op de plaatsingslijst waren, strandden ze in de eerste ronde. Het als eerste geplaatste Amerikaanse duo Liezel Huber / Lisa Raymond won het toernooi. Ze versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Anna-Lena Grönefeld en Petra Martić. Het was hun eerste WTA-titel van 2012, de vijfde in totaal.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Parijs 2012
Parijs